

Anno 
 335 o 335 a.C.

Matematica 
 335 (numero)